BHP steht für:

 australisch-britischer Rohstoffkonzern, börsennotiert als BHP Group
 Bayrische Hackerpost, Informationsblatt
 BHP (Computervirus), ein Schadprogramm gegen den Commodore 64
 Behandlungsplatz im Zivil- und Katastrophenschutz
 Benigne Prostatahyperplasie, eine gutartige Vergrößerung der Prostata
 Berufs- und Fachverband Heilpädagogik e.V.

bhp steht für:
 brake horsepower, die Einheit für die Bruttomotorleistung (ohne Getriebe, Lichtmaschine usw.) im englischsprachigen Raum, siehe Horsepower#Brake Horsepower

BHP